Mecze Mistrzostw Świata w grupie D odbywały się w dniach 22, 26 oraz 30 listopada.

Tabela 

Legenda:
 Pkt – liczba punktów
 M – liczba meczów
 W – wygrane
 R – remisy
 P – porażki
 Br+ – bramki zdobyte
 Br− – bramki stracone
 +/− – różnica bramek
 FP - fair play

Mecze

Dania – Tunezja 

Zawodnik meczu:
 Aïssa Laïdouni

Francja – Australia 

Zawodnik meczu:
 Kylian Mbappé

Tunezja – Australia 

Zawodnik meczu:
 Mitchell Duke

Francja – Dania 

Zawodnik meczu:
 Kylian Mbappé

Tunezja – Francja 

Zawodnik meczu:
 Wahbi Khazri

Australia – Dania 

Zawodnik meczu:
 Mathew Leckie

Linki zewnętrzne 
 FIFA: Grupa D Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022 

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2022